Jännicke ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Jännicke (1831–1907), deutscher Eisenbahnbeamter, Naturkundler und Kunstschriftsteller
 Wilhelm Jännicke (1863–1893), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Jänicke